Nom de dos antigues ciutats i d'un personatge mitològic:
 Segesta (Sicília)
 Segesta (Ligúria)
 Segesta o Egesta, dona de Crimís i mare d'Acestes